Элизабет Эванс Мэй (, офицер Ордена Канады; род. 9 июня 1954) — канадский политик, лидер Зелёной партии Канады, эколог, писатель, общественный деятель, юрист.

Биография 
Родилась в США в семье британца и американки, гражданка США, получила также гражданство Канады в 1978 году. Мэй окончила юридический факультет Университета Дэлхаузи. Затем изучала теологию в Университете Святого Павла в Оттаве.

С 1986 году, завоевав репутацию своими выступлениями против использования гербицидов и вырубки леса, стала советником федерального министра экологии Томаса Макмиллана. В 2006 году вступила в Зелёную партию и в том же году стала её лидером. Под её руководством рейтинг партии за несколько лет возрос, в 2008 году у партии впервые появился свой депутат (Блэр Уилсон, округ Ванкувер).

4 ноября 2019 года ушла в отставку от руководства партией, заявив, что рада оставить её в хорошем состоянии после высоких результатов на последних парламентских выборах.

19 ноября 2022 года в шестом туре голосования вновь избрана лидером Зелёной партии в близком противостоянии с .

Сочинения 
 Budworm battles: the fight to stop the aerial insecticide spraying of the forests of eastern Canada (with Richard E.L. Rogers). 1982. Four East Publications. ISBN 0-969-0041-5-X
 Paradise Won: the struggle for South Moresby. 1990. McClelland & Stewart. ISBN 0-7710-5772-5
 Frederick Street: life and death on Canada’s Love Canal (with Maude Barlow). 2000. HarperCollins Publishers. ISBN 0-00-200036-9
 At the cutting edge: the crisis in Canada’s forests. 2005. Key Porter Books. ISBN 1-55263-645-3
 How to Save the World in Your Spare Time. 2006. Key Porter Books. ISBN 1-55263-781-6
 Global Warming for Dummies (with Zoe Caron). 2008. Wiley & Sons Publishing. ISBN 0470840986
 Losing Confidence: Power, Politics And The Crisis In Canadian Democracy. 2009. McClelland & Stewart. ISBN 0771057601

Примечания

См. также 
 Канадские федеральные выборы (2008)

Ссылки 
 Сайт кандидата 
 Сайт партии
 Элизабет Мэй на YouTube
 Элизабет Мэй на Google Video
 
 

Политики XXI века
Члены палаты общин Канады от Зелёной партии Канады
Журналисты Канады
Члены палаты общин Канады от Британской Колумбии
Женщины-политики Канады
Выпускники Школы мисс Портер
Выпускники Университета Дэлхаузи
Выпускники юридической школы Шулика Университета Дэлхаузи